Jan Pełka (1912-1949) – kapitan pilot Wojska Polskiego, polski pilot doświadczalny
 Jan Pełka – trener reprezentacji Polski w piłce ręcznej mężczyzn